Masato Yamazaki puede hacer referencia a:

 Masato Yamazaki (山崎 雅人), futbolista japonés nacido en 1981.
 Masato Yamazaki (山﨑 正登), futbolista japonés nacido en 1990.